Tadić ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Tadić (* 1958), serbischer Politiker und Staatspräsident
 Dario Tadić (* 1990), österreichischer Fußballspieler 
 Dušan Tadić (* 1988), serbischer Fußballspieler
 Duško Tadić (* 1955), serbischer Politiker und Kriegsverbrecher
 Josip Tadić (* 1987), kroatischer Fußballspieler
 Igor Tadić (* 1986), Schweizer Fußballspieler
 Ljuba Tadić (1929–2005), serbischer Schauspieler
 Ljubomir Tadić (1925–2013), jugoslawischer bzw. serbischer Philosoph

 Mateo Tadić (* 2001), kroatischer Fußballspieler
 Milka Tadić, montenegrinische Journalistin
 Miroslav Tadić (* 1959), mazedonischer Gitarrist
 Ognjen Tadić (* 1974), bosnischer Politiker
 Pero Tadić (* 1956), jugoslawischer Boxer